Дун может означать:

  — река в Шотландии.
  — деревня в Шотландии.
 Дун — замок в Шотландии.
 Дун — деревня в Лимерике в Ирландии.
 Дун — деревня в Оффали в Ирландии.
 Дун — тип крепости, характерный для кельтов железного века.
 Дун — народность в Китае.
 Дун — китайская фамилия.
  — микронезийский политик, губернатор штата Трук (1986—1990).
  — комиссар полиции Новой Зеландии (1996—2000).
 «Лорна Дун» (1869) — роман британского писателя Ричарда Блэкмора.
 Дружины украинских националистов — историческое украинское вооружённое формирование.

См. также 
 Данн